Im toten Winkel steht für folgende Filme:

 Im toten Winkel – Hitlers Sekretärin, österreichischer Dokumentarfilm von André Heller und Othmar Schmiderer (2002)
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Im toten Winkel, deutscher Fernsehfilm von Bodo Fürneisen (2009)
 Tatort: Im toten Winkel, deutscher Fernsehfilm von Philip Koch (2018)
 Im toten Winkel (2023), deutscher Mystery-Thriller von Ayşe Polat